Simi est un patronyme porté notamment par :

 Carlo Simi (1924-2000), architecte, chef décorateur et costumier italien ;
 Claudio Simi (1956-), coureur de fond italien ;
 Filadelfo Simi (1849-1923), peintre et sculpteur italien
 Giampaolo Simi (1965-), journaliste, scénariste et écrivain italien de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

 Simi (Simisola Bolatito Ogunley - née en 1988), chanteuse nigériane

Homonymie de patronyme italien